Орлинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и Российской Федерации:

 Орлинская волость (Севский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Орлинская волость (Гатчинский район) — бывшая административно-территориальная единица в Ленинградской области, Гатчинский район